Martin Schlappner ist der Name folgender Personen:

* Martin Schlappner (Filmkritiker) (1919–1998), Schweizer Filmkritiker
 Martin Schlappner (Politiker) (1931–2008), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)